Francisco Bolognesi – militare peruviano
 BAP Coronel Bolognesi – unità della marina peruviana
 Club Deportivo Coronel Bolognesi – società calcistica peruviana di Tacna, fondata nel 1929
 Coronel Bolognesi Fútbol Club – società calcistica peruviana di Tacna, fondata nel 1998